Сарысай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сарысай — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Сарысай — село в Шалкарском районе Актюбинской области.
 Сарысай — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.